

Cinéma 
 Don, film indien réalisé par Chandra Barot (1978) ;
 Don: The Chase Begins Again, film indien réalisé par Farhan Akhtar, remake du film de Chandra Barot (2006) ;
 Don 2, film indien réalisé par Farhan Akhtar, suite de Don - The Chase Begins Again (2011).
 , film néerlandais d'Arend Steenbergen sorti en 2006.
 Don Amor, telenovela portoricaine.
 Le Don du roi, film américain réalisé par Michael Hoffman (1995).
 Le Don paisible, film de Sergueï Guerassimov (1958).

Droit 
 Don manuel, donation s'opérant par la remise de la main à la main d'un bien mobilier.

Action 
 Don, action de donner sans contrepartie.

Économie 
 Don gratuit, contribution volontaire aux finances royales françaises versée par le clergé sous l'Ancien Régime.
 Économie de don, support profond de l'échange entre les individus.
 Micro-don, don de faible montant.
 Société de Don, compagnie minière du Nord-Pas-de-Calais.

Histoire 
 Cosaques du Don, cosaquerie installée dans la région du fleuve Don en Russie.
 Grande armée du Don, État entre 1918 et 1920.
 Groupe d'armées Don, regroupement d'armées allemandes de la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale.

Hydronymes 
 Don, fleuve de Russie.
 Don, rivière du Yorkshire en Angleterre.
 Don, rivière du Tyne and Wear en Angleterre.
 Don, fleuve d'Écosse.
 Don, rivière de l'Ontario au Canada.
 Don, affluent de la Vilaine en France.
 Don, affluent de l'Orne en France.

Linguistique 
 Don,  de l'alphabet géorgien.
 Don, traitement de respect en langue espagnole.

Littérature 
 Dons, roman de Ursula K. Le Guin publié en 2004 et traduit en français en 2010.
 Essai sur le don, ouvrage de Marcel Mauss paru en 1923-1924 ;
 , titre de plusieurs romans.
 Le Don paisible, roman russe de Mikhaïl Cholokhov.
 DON, série de 11 romans de Jacques Colombo alias Henri Vernes.

Mythologie 
 Dôn, déesse-mère de la mythologie celtique galloise.

Patronymes 
 David Don (1799-1841), botaniste anglo-écossais.
 George Don (1798-1856), botaniste écossais.
 Philip Don (né en 1952), ancien arbitre anglais de football.
 Tim Don (né en 1978), triathlète britannique.

Personnages 
 , personnage du roman de Giovannino Guareschi et des films qui en sont tirés.
 , personnage séducteur sujet de plusieurs œuvres littéraires.
 Don Quichotte, héros principal du roman écrit par Miguel de Cervantes.

Religion 
 Dons du Saint-Esprit, dons de Dieu aux croyants.

Sociologie 
 Don, acte de céder gratuitement et volontairement la propriété d'une chose :
 don d'organes ;
 don de sang ;
don de moelle osseuse ;
don de sperme.

Sport 
 Don Balón, hebdomadaire espagnol basé à Barcelone consacré à l'actualité du football.

Théâtre 
 Le Don d'Adèle, pièce de théâtre de Pierre Barillet et de Jean-Pierre Grédy.

Toponymes 
 Don, commune française du Nord de la France.
 Don, commune italienne située dans la province autonome de Trente.
 Don, commune rurale burkinabée de la province de Sissili
 
 
 Marsac-sur-Don, commune française de la Loire-Atlantique.

Zoologie 
 Cheval du Don, race chevaline originaire de Russie.

Voir aussi 
 Don, capacité surhumaine extraordinaire (super-pouvoir)
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre